Васи́лий Лихачёв:
 Лихачёв, Василий Богданович (XVII век) — стольник, посол в Италию.
 Лихачёв, Василий Иванович (1918—1940) — красноармеец, участник советско-финской войны, Герой Советского Союза (1940).
 Лихачёв, Василий Матвеевич (1882—1924) — русский революционер, большевик, советский государственный деятель.
 Лихачёв, Василий Николаевич (1952—2019) — советский и российский государственный деятель, депутат Государственной Думы VI созыва от КПРФ.